Kazimieras Černis (ur. 11 listopada 1958) – litewski astronom, odkrywca wielu planetoid i komet. Zajmuje się także fotometrią gwiazd, głównie w tzw. Systemie Wileńskim.

Życiorys 
Ukończył studia na Uniwersytecie Wileńskim w 1981, od 1981 do 1990 pracował w Litewskiej Akademii Nauk w Instytucie Fizyki. Od 1996 pracuje w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astronomii na Uniwersytecie Wileńskim.

Minor Planet Center dokumentuje jego odkrycia 166 planetoid (2001–2017), z czego 146 we współpracy z innymi astronomami.

Poza tym odkrył nieokresowe komety C/1980 O1 (Cernis-Petrauskas), C/1983 O1 (Cernis), C/1990 E1 (Cernis-Kiuchi-Nakamura) i około dwudziestu komet muskających Słońce (SOHO).

Lista odkrytych planetoid

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kazimieras Černis na stronie Międzynarodowej Unii Astronomicznej
 Kazimieras Černis na stronie Uniwersytetu Wileńskiego
 Publikacje, których autorem lub współautorem jest Kazimieras Černis w bazie SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS)

Absolwenci Uniwersytetu Wileńskiego
Litewscy astronomowie
Odkrywcy planetoid
Odkrywcy komet
Osoby upamiętnione nazwami komet
Urodzeni w 1958